El término Gasperi puede referirse a:

  Alcide De Gasperi  político italiano;
   Acuerdo De Gasperi-Gruber sobre la frontera entre Austria e Italia;
  Federico Gásperi  futbolista argentino;
  Nicolás Gásperi   futbolista argentino, hermano del anterior.